Andrzej z Bnina (zm. 1367) – kasztelan kaliski
 Andrzej z Bnina – kasztelan kamieński
 Andrzej z Bnina (1396–1479) – biskup poznański, sekretarz królewski